Bosznia-Hercegovina
Grabovac falu Čelinac községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Grabovac falu Velika Kladuša községben, Una-Sana kantonban

 Horvátország
Grabovac falu Čeminac községben, Eszék-Baranya megyében
Grabovac falu Rakovica községben, Károlyváros megyében
Grabovac falu Šestanovac községben, Split-Dalmácia megyében
Grabovac Banski falu Petrinja községben, Sziszek-Moslavina megyében
Novi Grabovac falu Novszka községben, Sziszek-Moslavina megyében
Stari Grabovac falu Novszka községben, Sziszek-Moslavina megyében
Grabovac Krnjački falu Krnjak községben, Károlyváros megyében
Grabovac Vojnićki falu Krnjak községben, Károlyváros megyében

 Koszovó
Grabovac falu Peć községben, a Peć körzetben
Grabovac falu Zvečan községben, a Kosovska Mitrovica körzetben
Donji Grabovac falu Kosovo Polje községben, a Kosovo körzetben
Gornji Grabovac falu Obilić községben, a Kosovo körzetben

 Szerbia
Grabovac falu Knić községben, Šumadija körzetben
Grabovac falu Obrenovac községben, Belgrád körzetben
Grabovac falu Prokuplje községben, a Toplica körzetben
Grabovac falu Svilajnac községben, a Pomoravlje körzetben
Grabovac falu Trstenik községben, a Rasina körzetben